Il doppio del Gerry Weber Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Prinosil e David Rikl erano i detentori del titolo, ma solo Prinosil ha partecipato in coppia con Evgenij Kafel'nikov.

Kafel'nikov e Prinosil hanno perso nel 1º turno contro Younes El Aynaoui e Ivan Ljubičić.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Martin Damm e Cyril Suk.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Martin Damm /  Cyril Suk (finale)
 Donald Johnson /  Leander Paes (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  David Prinosil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2003
ATP Tour 2003